Marco Perosino – politico italiano
 Maria Perosino – scrittrice e storica dell'arte italiana
 Mario Perosino – pittore italiano